Markierung steht für:

 Markieren, Anbringen der Marke oder Markierung in der Produktionstechnik
 Markierung (Informatik), Hervorhebung eines Bereiches bei der visuellen Darstellung von Computerdaten
 Grenzmarkierung, Sichtbarmachung einer Grenze durch Grenzmarkierungen, siehe Grenze #Markierung von Grenzverläufen
 Molekülmarkierung (englisch labelling), biochemische Methode zur selektiven Bindung eines Atoms oder Moleküls an ein Molekül
 Reviermarkierung, Kennzeichnen des eigenen Reviers von Tieren, siehe Revier (Tier)
 Straßenmarkierung, farbliche Kennzeichnung von Verkehrsflächen
 Wegmarkierung, Hinweise zur Streckenführung eines Wanderwegs, siehe Wegzeichen

Siehe auch:
 Markierung Glaslager (Gestaltung des Vorplatzes der Berlinischen Galerie)
 Cup-and-Ring-Markierung (Felsbilder aus prähistorischer Zeit)
 Markiertheit (grammatisches Merkmal)
 Overte Markierung (grammatisches Merkmal)